Кала:

Топонимы 
 Кала — город в Германии.
 Кала — другое название исторического района Старый город в Тбилиси
 — городок в ЮАР.
 Кала — городок в Испании.
 Кала — село в Раштском районе Таджикистана.
 Кала — село в районе Рудаки Таджикистана.
 Кала — село в Таджикабадском районе Таджикистана.
 Ка́ла — река на Шри-Ланке.
 Кала — приток реки Пёноровка в Томской области России.

В тюркских языках 
Слово кала в тюркских языках может означать город (, , , ), крепость (, ) или замок ()).
 Кала — кумыкское село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Кала — село в Дербентском районе Дагестана.
 Кала — посёлок в Хазарском районе города Баку.

Составные топонимы и прочие объекты 
 Тотурбийкала — кумыкское село в Дагестане.
 Коркмаскала — кумыкское село в Дагестане.
 Кала-корейш — развалины города в Дагестане.
 Алхан-Кала — чеченское село.
 Дишан-Кала — хивинская крепость.
 Ичан-Кала — хивинская цитадель.
 Кафыр-кала — развалины древнего согдийского замка.
 Махачкала — столица Дагестана.
 Тазен-Кала — чеченское село.
 Топрак-кала — развалины хорезмийского города в Узбекистане.
 Ханкала — пригород Грозного.
 Кала-Патхар — гора в Непале.
  — городок на Сардинии (Италия).
 Эль-Кала — биосферный резерват в Алжире.
 Нарткала — город в Кабардино-Балкарии.

Прочее 
 Кала (род. 1989) — испанский футболист.
 Кала — санскритское слово, означающее «время», а также божество в индуизме, персонификация цикличности времени.

См. также 
 Lamborghini Calà — концепт-кар.
 Kala — альбом (2007) британской певицы Майи.
 Калла
 Кал